Le laze (en laze : Lazuri nena, ლაზური ნენა ; en géorgien : ლაზური ენა en turc : Lazca) est une langue caucasienne de la famille des langues kartvéliennes proche du géorgien, dont elle s'est séparée, avec le mingrélien, un millénaire avant l'ère chrétienne. Le laze n'a plus de forme écrite actuellement utilisée, les Lazes de Turquie () parlent laze mais utilisent le turc comme langue de communication écrite et interculturelle, tandis que ceux de Géorgie () utilisent le géorgien.

Arbre généalogique 

Les liens entre ces langues ont été reconnus pour la première fois par Johann Anton Güldenstädt au . 
Il est admis que les langues kartvéliennes proviennent d'une langue commune, le proto-kartvélien qui s'est répandu dans l'actuel Géorgie et le nord de la Turquie.
Selon l'analyse glottochronologique, le svane est issu du proto-kartvélien au , tandis que la séparation du géorgien du zane est estimée à

Écriture 
Le laze est écrit avec l’écriture géorgienne et l’écriture latine.

Un alphabet latin est développé pour le laze en Union soviétique en 1929. Un manuel  (« Notre littérature – Notre alphabet ») est publié en 1932, et un syllabaire  est publié en 1935.
Georges Dumézil utilise un alphabet latin modifié dans Contes lazes publié en 1957.
Un nouvel alphabet est développé par Fahri Lazoğlu dans les années 1970 et publié en 1984.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues caucasiennes
 langues kartvéliennes
 langues par zone géographique
 langues du Caucase

Liens externes 
 
 Lazca Sözlük, dictionnaire turc-laze-anglais 

Inventaire de langues
Langue kartvélienne
Langue en Géorgie
Langue en Turquie